Assembly (englisch für „Baugruppe“) steht für:

 Assembly (Album), Jazzalbum von Jacob Garchik (2022)
 Assembly (Demoparty), eine jährliche Veranstaltung der Demoszene in Finnland
Assembly (Film), ein chinesischer Kriegsfilm aus dem Jahr 2007
 .NET-Assembly, eine Zusammenstellung übersetzter .NET-Programmdateien, siehe .NET_Framework#Assemblies 
 Assembly Language, englisch für Assemblersprache, eine Programmiersprache
 The Assembly, ein Musikprojekt

Siehe auch:
 Assembler